Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (lettere P, Q, R e S)

Elenco

P 

Codici ritirati

Q 

Codici ritirati

R 

Codici ritirati

S 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO